Ян Селен (; 7 октября 1938, Венло — 2 октября 2019, ) — нидерландский футболист, игравший на позициях нападающего и правого вингера, выступал за команды «ВВВ-Венло», «Аякс» и «Витесс».

Автор самого быстрого хет-трика в истории чемпионата Нидерландов.

Биография 
Родился в октябре 1938 года в Венло. Отец — Герард Хюберт Селен, мать — Анна Катарина Хюбертина (Като) Гюссен. Оба родителя был родом из Венло, они поженились в ноябре 1930 года — на момент женитьбы отец был торговцем.

Футболом начал заниматься в местной команде «Венлозе Бойз». В 1956 году оказался в молодёжном составе клуба ВВВ-Венло, а через год был переведён в основу. Уже тогда молодого футболиста призывали в юношескую и молодёжную сборную Нидерландов.

Дебют Селена в команде состоялся 1 сентября 1957 года в матче чемпионата против клуба АДО, завершившемся гостевым поражением ВВВ со счётом 1:0. Уже в следующей игре, состоявшейся 22 сентября, Ян отметился первым забитом голом, который помог его команде обыграть дома ПСВ со счётом 4:1. В дебютном сезоне он забил 6 голов в 21 матче чемпионата.

В конце июля 1958 года перешёл в амстердамский «Аякс». Сумма трансфера 20-летнего игрока составила 30 тысяч гульденов. Первую игру в составе «Аякса» провёл 24 августа против клуба ДВС. Пропустив в конце первого тайма гол, футболисты «Аякса» не смогли исправить ситуацию, и потерпели первое поражение в сезоне от действующего чемпиона. 23 ноября в игре с «Блау-Витом» Селен забил два дебютных гола, а его команда одержала победу 4:2.

22 марта 1959 года Ян стал автором самого быстрого хет-трика в истории чемпионата Нидерландов. В игре с командой СХС из города Схевенинген Селен забил три мяча за три минуты, с 42 по 44-ю. Всего же в этой игре Ян забил 5 голов, сделав таким образом пента-трик. Это был его уже второй хет-трик в сезоне; первый состоялся 1 января в матче первого раунда Кубка Нидерландов в игре с командой ЙОС. В дебютном сезоне Ян забил за «Аякс» 11 голов в 19 матчах чемпионата, тогда как в розыгрыше Кубка Нидерландов на его счету было 5 голов в 4 встречах.

После ухода с поста главного тренера Карла Хуменбергера Ян потерял место в основном составе. Новый наставник — англичанин Вик Букингем, в начале сезона ставил Яна в стартовый состав, однако после 5 игр решил посадить игрока на скамейку запасных. В следующем сезоне, как и предыдущем, Ян не получал игрового времени. Он провёл всего один матч в чемпионате, в котором отметился голом, а также дебютировал в Кубке европейских чемпионов, отыграв 90 минут в игре с норвежским «Фредрикстадом».

Летом 1961 года перебрался в «Витесс», в котором быстро стал игроком основного состава. За четыре сезона он забил 42 мяча в чемпионате, становясь лучим бомбардиром своего клуба в трёх сезонах подряд. В возрасте 26 лет, после службы в армии, Ян решил стать преподавателем физкультуры.

Статистика по сезонам

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте afc-ajax.info
 Статистика на сайте historie.vvv-venlo.nl
 Статистика на сайте stats.sv-vitesse.nl
 Jan Seelen: snelste hattrick ooit

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК ВВВ-Венло
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Витесс»